Tennis-Herreneinzel der Olympischen Sommerspiele 1904.

Der Wettbewerb im Herreneinzel wurde von Beals Wright gewonnen, der auch die Doppelkonkurrenz schon an der Seite Edgar Leonard gewonnen hatte. Im Finale besiegte er Robert LeRoy in zwei Sätzen mit 6:4, 6:4. LeRoy war mit 19 Jahren der jüngste antretende Athlet im Feld. Beide waren vorher ohne Satzverlust ins Finale eingezogen. Anders als bei den vorherigen Spielen wurde im Finale nur auf zwei Gewinnsätze gespielt. Ein Spiel um Platz drei wurde nicht ausgespielt, beide Halbfinalisten erhielten jedoch eine Bronzemedaille.

Insgesamt nahmen 26 Spieler am Wettbewerb teil, nur einer jedoch, Hugo Hardy aus Deutschland, war kein US-Amerikaner.

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2 

 w. o. = kampfloser Einzug in nächste Runde

Weblinks 
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)
 Wettbewerb auf sports-reference.com (englisch)
 Wudarski, Pawel (1999) - Wyniki Igrzysk Olimpijskich (polnisch; PDF; 150 kB)

Tennis-Herreneinzel
1904
Tennisturnier in St. Louis
Tennisturnier 1904